El término nube puede referirse a:
 una nube, una masa visible formada por cristales de nieve o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera, de donde derivan otros conceptos por semejanzas con color, densidad, indefinición de la forma u otras cualidades de estas:
 una nube, como nombre común en España para referirse a un malvavisco;
 la nube, un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet;
 una nube estelar, un grupo de estrellas;
 una nube de electrones, el grupo de electrones que giran alrededor del núcleo del átomo;
 nube, uno de los nombres comunes de la flor Gypsophila paniculata;
 el nombre común de la planta Clematis dioica;
 Nube, un anime acerca de un maestro con poderes demoníacos y criaturas y fantasmas de la mitología japonesa.